Crimea bezeichnet

 die Halbinsel Krim
 Krim (Begriffsklärung)
 einen Asteroiden, siehe (1140) Crimea
 das auf der Halbinsel Krim gelegenes Kernkraftwerk Krim
 Crimea (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten